Toma Polanski (biskup)
 Toma Polanski (1822–1886)